Premier gouvernement Hédi Baccouche, du  au  ;
 Second gouvernement Hédi Baccouche, du  au  ;
 Troisième gouvernement Hédi Baccouche, du  au .